Az alábbi táblázatok a pályakerékpározás világbajnokait ismertetik.

Férfiak

Sprint, üldözőverseny, időfutam

Pontverseny, keirin, madison, scratch, omnium

Nők

Sprint, üldözőverseny, omnium

Pontverseny, időfutam, keirin, scratch

Megszűnt versenyszámok

Sprint amatőröknek, üldözőverseny, stayer

Tandem sprint, pontverseny amatőröknek

Források
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Kerékpársport témájú listák
Kerékpársport